Константин Злобин
 Злобин, Константин Васильевич (1771—1813) — русский поэт.
 Злобин, Константин Константинович (1814—1877) — тайный советник, директор Государственного Санкт-Петербургского главного архива министерства иностранных дел.
  (1902—1973) — советский актёр театра и кино.